FNA, sigle composé des trois lettres F, N et A, peut faire référence à :
 facteur natriurétique auriculaire, une hormone peptidique ;
 Fonds national d'amorçage, un fonds de fonds crée dans le cadre du programme des Investissements d'avenir ; 
 Front national algérien, un parti politique nationaliste conservateur d'Algérie ;
 Fédération nationale aéronautique, aujourd'hui Fédération française aéronautique, une association qui regroupe la grande majorité des aéro-clubs français ;
  ;
 Fleuve Noir Anticipation, la collection dédiée à la science-fiction de l'éditeur Fleuve Noir.

FNA est un code qui peut faire référence à :
 .

Code IATA des aéroports